Уикипедия на хърватски език () е версията на Уикипедия на хърватски език. Тя стартира на 16 февруари 2003 година. Към април 2009 година Хърватската Уикипедия има над 56 000 статии, което за тогава я прави 37-а по големина.

Посещаемост 

Хърватски език
Хърватски език